Catel är ett efternamn, som burits av bland andra:

 Charles-Simon Catel (1773–1830), fransk komponist och musikpedagog
 Franz Ludwig Catel (1778–1856), tysk träsnidare och målare
 Ludwig Catel (1776–1819), tysk arkitekt och målare